Föräldrafällan kan syfta på:

 Föräldrafällan (1961) – en amerikansk långfilm från 1961 i regi av David Swift med bland andra Hayley Mills, originaltitel The Parent Trap
 Föräldrafällan (1998) – en amerikansk romantisk komedifilm från 1998 i regi av Nancy Meyers med bland andra Lindsay Lohan, originaltitel The Parent Trap